Kombinacja mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie została rozegrana 14 lutego. Zawody odbyły się na trasach Sestriere Borgata (zjazd) i Sestriere Colle (slalom) w Sestriere. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Amerykanin Ted Ligety, srebro wywalczył Chorwat Ivica Kostelić, a brąz zdobył Austriak Rainer Schönfelder.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006